Рзаев () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Рзаев, Агабаба Самед оглы (1921—1993) — азербайджанский государственный и политический деятель.
 Рзаев, Азер Гусейн оглы (1930—2015) — азербайджанский композитор и педагог.
 Рзаев, Анар Расул оглы (более известен как Анар; род. 1938) — азербайджанский писатель, режиссёр и сценарист, Народный писатель Азербайджана.
 Рзаев, Асад Ахмед оглы (более известен как Ашуг Асад; 1875—1950) — азербайджанский ашуг, ученик Ашуга Алескера.
 Рзаев, Багатур Ахмед оглы (1898—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рзаев, Васиф Рустам оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Рзаев, Видади Вагиф оглы (род. 1967) — азербайджанский футболист — полузащитник, тренер.
 Рзаев, Гасым Гара оглы (1970—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Рзаев, Гусейнкули Мелик оглы (Гусейнкули Сарабский; 1879—1945) — азербайджанский оперный певец, композитор, драматург, актёр театра, режиссёр-постановщик, музыкант.
 Рзаев, Джанбулаг Якуб оглы (1968—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Рзаев, Заур (1937—2010) — генерал-майор Национальной армии Азербайджана, азербайджанский военный деятель.
 Рзаев, Ислам Тапдыг оглы (1934—2008) — ханенде, Народный артист Азербайджана.
 Рзаев, Камал (1932—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рзаев, Миджан Мамед Рза оглы (1912— ?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Рзаев, Назим Асадулла оглы (1925—1992) — азербайджанский дирижер, народный артист АзССР (1977).
 Рзаев, Расул Ибрагим оглы (более известен как Расу́л Рза; 1910—1981) — азербайджанский советский поэт, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 
 Рзаев, Самандар Мансим оглы (1945—1986) — азербайджанский советский актёр театра и кино
 Рзаев, Турал Эльхан оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Рзаев, Шабан Мехти оглы (1938—2007) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1972).
 Рзаев, Юнис Кахраман оглы (1924—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

